Asserballe (plaats), plaats in Denemarken
 Asserballe (parochie), parochie in Denemarken